Жа́ргалант () — сомон аймака Орхон в северной части Монголии. 

Орхон